Check-6 — видеокамера, разработанная британской оборонной корпорацией BAE Systems. Предназначена для установки на различные виды бронетехники. Позволяет механику-водителю и членам экипажа постоянно наблюдать за тем, что происходит позади танка или бронетранспортёра, не покидая салона и тем самым не подвергаясь опасности со стороны противника. Что приводит к повышению выживаемости бронетехники в боевых условиях и позволяет обезопасить экипаж в определённые моменты боя, когда складывается невыгодная ситуация (противник находится в непросматриваемой зоне позади танка или бтр).

Она позволяет контролировать заданный сектор днём и ночью, независимо от погодных условий.

Договор стоимостью около 45 миллионов долларов с производителем заключила компания General Dynamics в начале 2009 года.

Ссылки 
 http://www.russianamerica.com/common/arc/story.php/505179?id_cr=132

См. также 
 Eyedrive

Видео
Военная продукция BAE Systems